Le Délice du Chalet (anciennement Le Montagnard) est une marque commerciale désignant un fromage français, fabriqué dans l'Allier dans la commune de Domérat par la Laiterie du Chalet grâce aux laits crus réfrigérés achetés aux éleveurs bovins et commercialisé par le Comptoir des Artisans Fromagers situé dans la Creuse à Gouzon .

Description 
C'est un fromage allégé à croûte grise et fleurie, à base de lait de vache thermisé, à pâte pressée non cuite, d'un poids moyen de .

Composition 
Lait de vache écrémé et pasteurisé, présure, chlorure de calcium, ferments lactiques, sel, natamycine.

Notes et références 

Marque de fromage en France
Fromage au lait de vache
Fromage au lait pasteurisé
Fromage laitier
Fromage à pâte pressée non cuite
Fromage de l'Allier